Austria:
 Fernitz – miejscowość w gminie Schönberg am Kamp w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land
 Fernitz-Mellach – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung